Phippsiella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Schellenberg 1925. Phippsiella ingår i familjen Stegocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Phippsiella